Il singolare del torneo di tennis Lambertz Open by STAWAG 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Vladimir Volčkov che ha battuto in finale Marc Rosset 7-64, 6-4.

Teste di serie 

 Raemon Sluiter (quarti di finale)
 Jan Vacek (primo turno)
 Dick Norman (quarti di finale)
 Vladimir Volčkov (Campione)

 Marc Rosset (finale)
 Željko Krajan (primo turno)
 Andreas Vinciguerra (secondo turno)
 Takao Suzuki (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lambertz Open by STAWAG 2002